Сватоплук (? - Глогов, 21. септембар 1109) је био војвода Бохемије. Био је син Ота I од Оломоуца и Еуфемије од Угарске.

Породично стабло 

Умрли 1109.
Пшемисловићи
Војводе Чешке